Osoby o tym nazwisku:
 Piotr Łaguna – polski wojskowy
 Sławomir Łaguna – polski polityk i samorządowiec
 Stanisław Łaguna (strona ujednoznaczniająca)
 Stosław Łaguna – polski historyk